Люди:
 Императрица Мария Фёдоровна (1759—1828) — супруга императора Павла I, мать Александра I и Николая I.
 Императрица Мария Александровна (1824—1880) — супруга императора Александра II и мать императора Александра III.
 Императрица Мария Фёдоровна (1847—1928) — супруга Александра III, мать Николая II.

Корабли:
 «Императрица Мария» — 84-пушечный парусный линейный корабль русского флота.
 «Императрица Мария» — 84-пушечный парусный линейный корабль русского флота. Участник Синопского сражения.
 «Императрица Мария» — линкор русского флота.